Reál nebo real může být:

 realita, reálné prostředí, skutečnost – zde zejména při natáčení audiovizuálních děl ve filmu a v televizi
 reál (filozofie) – odborný filozofický pojem v Herbartově idealistické filozofické soustavě

měnové jednotky
 brazilský real – brazilská jednotka měny
 španělský reál – bývalá jednotka španělské měny

sportovní kluby
 Real Madrid – španělský fotbalový klub
 Real Betis – španělský fotbalový klub
 Real Madrid Baloncesto – španělský basketballový klub

geografické pojmy
 Ciudad Real – španělské město
 Real (Valencie) – španělské město

jiné významy
 real-time Transport Protocol
 real-time clock
 real-time operating system
 real – datový typ pro čísla s plovoucí desetinnou čárkou podle normy IEEE 754

Související články 
 reálie